Ein Ameisenkönig ist 

 eine Figur im Märchen Die weiße Schlange
 ein Scherzspiel, siehe Ameisenkönig (Spiel)